Анжелика Акбар (Anjelika Akbar, род. в 1969 году в Караганде, Казахская ССР) — турецкий композитор узбекского происхождения.

Биография 
Начала играть на фортепиано в возрасте 2,5 лет. В 4 года отец, Станислав Константинович Тимченко, обнаружив у неё абсолютный слух, отдал её в школу для одарённых при Московской государственной консерватории; продолжила обучаться в городе Ташкент в музыкальной школе им.Успенского, которую так же окончили такие известные пианисты, как Алексей Султанов и Станислав Юденич.

После окончания школы поступила в Ташкентскую государственную консерваторию, где училась композиции, оркестровке и фортепиано в течение 5 лет, получив высшее образование.

Союз композиторов СССР признал её «Лучшим молодым композитором». С 2006 года стала членом союза композиторов Украины. Является «Заслуженным артистом» Украины.

Акбар защитила степень магистра по композиции и дирижированию в Турции, куда она прибыла, как член ЮНЕСКО, и осталась там, приняв гражданство Турции. Там же стала доцентом, защитив кандидатскую диссертацию.

С 2003 года работает вместе с композитором Али Дармаром. Свой первый альбом — Воды () записала в 1999 году. Анжелика Акбар является обладателем многих наград.

Али Дармар, очень тепло отзывается о музыке Акбар: «Её музыка очень лирична, мистична и мелодична, следует рождённой космосом философии с музыкальной структурой которая передает все эти элементы очень реально»

В общей сложности Акбар написала более 400 произведений для хора, фортепиано и других инструментов. Выступала с симфоническим и камерным оркестром  с многими концертами в России , Франции , Германии , странах Балтии , Центральной Азии , Индии , Катаре , Турции и др. , .

Анжелика замужем и имеет 2 сыновей.

Дискография 
 Сув (Воды) — 1999
 Bir`den bir`e — 2002
 Вивальди — Времена года — 2002
 Bach A L’orientale — 2003
 Bir Yudum Су — 2005
 Raindrops By Anjelika — 2009
 İçimdeki Türkiyem — 2010
 Likafoni — 2011.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Анжелика Акбар- наши соотечественники в Турции  
 Anjelika Akbar - Love  
 Анжелика Акбар: Турция, которая внутри меня 

Композиторы по алфавиту
Композиторы Турции
Члены Национального союза композиторов Украины